Bruno Leuzinger (1886-1954), Zwitsers ijshockeyspeler en deelnemer aan de Olympische Spelen
 Mathilde Leuzinger (1899-1980), Zwitserse cinema-onderneemster
 Rudolf Leuzinger (1826-1986), Zwitsers cartograaf

Zwitserse achternaam